Протести у Венесуелі (з 2014)

Див. також 
 Криза у Венесуелі (значення)